Barbara di Castri (1960) – giornalista e scrittrice italiana
 Francesco Di Castri (1930-2005) – ecologo e accademico italiano
 Furio Di Castri (1955) – contrabbassista jazz italiano
 Giovanni di Castri (1910-1940) – militare italiano, decorato con la medaglia d'oro al valor militare
 Luciano Di Castri (1882-1965) – prefetto e politico italiano
 Marco di Castri (1952) – musicista e filmmaker italiano